Informatyka:
 MM – Might and Magic – seria gier komputerowych  
 MM – MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych
 .mm – domena internetowa przypisana do Mjanmy (Birmy)

Jednostki:
 mm – milimetr – 1 mm = 0,001 metra
 Mm – mila morska – jednostka odległości
 MM – rok 2000 w rzymskim systemie liczbowym
 MM – oznaczenie miesiąca w standardzie ISO 8601

Medycyna:
 MM – szpiczak mnogi – nowotwór układu krwiotwórczego
 mm. – skrót od mięśnie lub łac. musculi (l. mnoga w obu przypadkach)

Osoby:
 MM – Marilyn Manson, wokalista i lider amerykańskiej grupy muzycznej Marilyn Manson
 MM – Marilyn Monroe – amerykańska modelka i aktorka filmowa
 MM – Mystery Man, postać grana przez Roberta Blake'a w Zagubionej Autostradzie

Technologie i produkty:
 MM – oznaczenie IATA EuroAtlantic Airways
 MM – Siatka MM – rodzaj siatki budowlanej
 MM – Mangamix – polskie czasopismo publikujące manga w odcinkach

Inne:
 Mm – mistrz międzynarodowy – tytuł nadawany szachistom (zob. mistrz międzynarodowy) oraz brydżystom (zob. tytuły klasyfikacyjne w brydżu sportowym)
 MM – Military Medal – brytyjskie wojskowe odznaczenie; odznaczeni byli uprawnieni do posługiwania się literami MM za nazwiskiem
 MM – w gospodarce magazynowej skrót stosowany do oznaczenia przesunięcia między magazynami